Mooi River (miasto)
 Mooi River (rzeka)